Сусваль Петро Остапович (1990—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017 років.
 Сусваль — село у Володимирському районі Волинської області.

Багатозначні терміни